Le pic Victoria de Hong Kong est connu localement sous le nom de Victoria Peak.
 Le pic Victoria est le deuxième plus haut sommet du Belize ().
 Les pics Victoria est le nom alternatif du mont Victoria sur l'île de Palawan aux Philippines.